Deze hits waren Dancesmashes op Radio 538 in 2005:

2005
Muziek in 2005
Dancesmashes 2005